Севергинит — разновидность манганаксинита (Аксинит-(Mn)), как отдельный минерал не утверждён ММА.

История 
Обнаружен в Тунгатаровском месторождении осадочных силикатных марганцевых руд на Южном Урале.

Впервые описан Г. П. Барсановым в 1951 году.

Назван в честь В. М. Севергина (1765—1826).

Описание 
Встречается в виде клиновидных кристаллов (до нескольких мм), плотных зернистых скорлуповатых скоплений ярко-жёлтого цвета в свежем изломе.

Содержит до 14,79 % по весу оксида марганца (MnO).

Ассоциирует с кварцем, оксидами марганца.

Литература 
 Плетнёв П. А., Белоконева Е. А., Спиридонов Э. М. О севергините (севергинит-тинценит, положение тинценита среди минералов группы аксинита и уточнение его формулы) // Минералогический музей-210. СПб.: Изд-во СПбГУ, 1995. С. 67-68.
 Белоконева Е. Л., Плетнёв П. А., Спиридонов Э. М. О кристаллической структуре низкомарганцовистого тинценита (севергинита) // Кристаллография. 1997. Т. 42. № 6. C. 1-4.

Примечания

Ссылки 

 

Минералы марганца